Аррау (Podocnemis expansa) — вид черепахи семейства Podocnemididae
 Аррау, Клаудио — пианист